Села:
 Кобзарівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Кобзарівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Кобзарівка — Харківська область, Валківський район